Achiote puede referirse a:
 El achiote, nombre común de la especie botánica Bixa orellana, un arbusto.
 El achiote, pigmento natural, de coloración rojo-amarilla, ampliamente utilizado en la industria alimentaria y cosmética, que se extrae de las semillas del arbusto del mismo nombre.
 Achiote, un barrio de Puerto Rico.
 Achiote, un corregimiento de Panamá.